Герника може да се односи на:

Герника (град) у Баскији, Шпанија
Бомбардовање Гернике, које су извршиле снаге немачке Луфтвафе 26. априла 1937.
Герника (слика), Пабла Пикаса
Герника (филм) - кратак филм Емира Кустурице
Герника, Буенос Ајрес, град у провинцији Буенос Ајрес у Аргентини